Дудичская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Дудичская волость (Игуменский уезд) — в составе Минской губернии, Игуменский уезд
 Дудичская волость (Речицкий уезд) — в составе Минской губернии, Речицкий уезд
 Дудичская волость (Рогачёвский уезд) — в составе Могилёвской губернии, Рогачёвский уезд